Моско́вская у́лица — улица в городе Новомосковске. Располагается в центральной части города. Названа в честь Москвы. Одна из самых красивых улиц в городе.

История и расположение 

Названа в честь Москвы согласно первоначальному генплану застройки в 1930-х годах. «Московской» названа и станция электрички.

Всё это отголосок теперь уже далёких тридцатых годов, когда строители возводили «Новую Москву», «Вторую Москву», как всерьез говорили о рождении нового города.

Московская улица протянулась с юга на север в центральной части города. Протяжённость — приблизительно 1,5 км. Ширина — до ста метров, с бульваром посередине. Пересекает улицу Маяковского, Шахтёров, Коммунистическую, Комсомольскую, Садовского и Куйбышева. Слева примыкают улицы Дзержинского, Бережного и Пашанина. Справа примыкает улица Кирова.

Ранее в центральной части улицы проходила железнодорожная ветка. Зимой 1933 года в связи с пуском первой очереди химического комбината, остро встал вопрос о транспорте. Для решения транспортной проблемы была построена железнодорожная линия между станциями Урванка и Сборная, а на улице Московской в кратчайшие сроки, за одну неделю, силами рабочих, служащих и комсомольцев-энтузиастов под руководством техника Натальи Зябревой был возведён небольшой вокзал, с залом ожидания, кассой, буфетом и крытой платформой. В 1965 году здание вокзала было снесено, а ныне на его месте находится памятник воинам-новомосковцам, уходившим с этого места на фронт.

Во время Великой Отечественной войны, в период временной немецкой оккупации города, в подвале дома под «вышкой» располагалась тюрьма фашистской комендатуры. Рядом с Дворцом культуры строителей на столбе были повешены коммунисты Хробищев и Брейкин.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 дом 9 — средняя школа № 18
 дом 15 — одна из двух сталинских высоток («вышка»)
 дом 23 — центральная почта
 дом 25 — поликлиника № 1
 дом 31 — гостиница «Октябрь» (построена в июле 1967 года)

По чётной стороне:
 дом 2А — Новомосковская детская библиотека № 1, комитет по молодёжной политике
 дом 10 — Дворец культуры строителей
 дом 34 — выставочный центр

В самом начале улицы и в её конце стоят высотные дома — девяти- и двенадцатиэтажки. Два дома с вышками в стиле конструктивизма наискосок один от другого стоят на площади на пересечении с улицей Комсомольской. Здесь же находится Дворец культуры строителей. Завершает улицу (на севере) дворец культуры «Азот», в котором располагается кинотеатр.

Ранее здесь же, в северном конце улицы, располагалась станция Московская, откуда ходили электрички до ст. Урванка. Железнодорожное сообщение между центром города и Урванкой просуществовало до лета 2009 года, когда ст. Московская была закрыта — в связи с нерентабельностью ж/д сообщения и назревшей необходимостью реконструкции пересечения улиц Мира — Куйбышева в транспортную развязку с перспективой расширения ул. Куйбышева. В следующем, 2010 году над ул. Мира был построен путепровод, соединивший ул. Куйбышева и новую дорогу до трассы М4, а перегон от ул. Мира до ст. Московской были разобраны. В 2016 году снесено и само станционное здание. На ближайшее будущее на этом месте запланирована реконструкция перекрёстка улицы с улицей Куйбышева, он будет представлять собой кольцевую развязку.

Продолжением улицы в южном направлении служит улица Клинский Родник.

Памятники 
На улице расположены четыре памятника:
 рядом с пересечением с улицей Комсомольской — монумент Вечной славы, установленный в память о воинах-сталиногорцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны;
 там же — памятник Ленину;
 памятник сталиногорцам-участникам Великой Отечественной войны;
 на пересечении с улицей Садовского — памятник Дмитрию Донскому.

Примечания

Литература 
 
 Селиванов И. Улица Московская моя… / И. Селиванов // Новомосковская правда. — 2000. — 8 февр.
 Богатырёв Е. Дмитрий Донской: явление второе / Е. Богатырёв // Тул. известия. — 2000. — 3 окт.
 Русанов А. Человек с мечом / А. Русанов // Мол. коммунар. — 2000. — 3 окт.
 Большаков В. Великому князю московскому… / В. Большаков // Новомосковская правда. — 1993. — 10 нояб.
 Дмитрию Донскому — в лето-2000 // Новомосковская правда. — 2000. — 30 сент.
 Зубакова Н. На земле донской памятник Донскому / Н. Зубакова // Новости. — 1993. — 16 нояб.
 Шарапин Г. Сказ о Дмитрии Донском / Г. Шарапин// Новости. — 1991. — 19 июня

Ссылки 
 

Улицы Новомосковска (Тульская область)
Появились в 1931 году в России